Mankind (englisch: „Menschheit“) steht für:
 den Ringnamen des amerikanischen Profi-Wrestler Mick Foley
 ein Computerspiel, siehe Mankind (Computerspiel)
 ein Drama der mittelenglischen Literatur, siehe Mankind (Drama)
 Mankind – Die Geschichte der Menschheit, eine Dokumentarserie